Zuivelfabriek Concordia (Alkmaar)
 Zuivelfabriek Concordia (Berkhout)
 Zuivelfabriek Concordia (Birdaard)
 Zuivelfabriek Concordia (Bornerbroek)
 Zuivelfabriek Concordia (Ede) (Wageningen)
 Zuivelfabriek Concordia (Hilvarenbeek)
 Zuivelfabriek Concordia (Koudum)
 Zuivelfabriek Concordia (Nieuw-Schoonebeek)
 Zuivelfabriek Concordia (Oudendijk)
 Zuivelfabriek Concordia (Wamel)
 Zuivelfabriek Concordia (Well)